Die DFS Classic 2007 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 11. bis 17. Juni 2007 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Marija Scharapowa mit 4:6, 6:3 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung mit 7:63 und 6:3 gegen Sun Tiantian / Meilen Tu.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Birmingham